«La clave» puede referirse a:

Cine y televisión 
 La clave (2008), película estadounidense dirigida por Mariella Sosa.
 La clave (1971-85, 90-93), programa de TV de España.

Prensa escrita 
 La Clave (2000-2008), semanario de España.